Thesszalosz, Thesszália névadó hérosza.
 Thesszalosz, Héraklész és Khalkiopé fia.
 Thesszalosz, Iaszón és Médeia egyik fia.
 Thesszalosz (i. e. 4. század), Hippokratész fia. Kosz szigetéről származott, s egy három részből álló munkát írt, ezen felül apja műveit kommentálta.
 Thesszalosz, korinthoszi színész III. Alexandrosz makedón király idején.
 Thrallészi Thesszalosz (1. század), a káriai Thrallészből származott, s Nero római császár idejében élt. Az úgynevezett metodikus orvosi iskola egyik megalapítója volt.